Boisemont (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Boisemont (Dolina Oise) – francuska gmina w regionie Île-de-France